Hans Kloss ist der Name folgender Personen:

* Hans Kloss (Bankmanager) (1905–1986), österreichischer Jurist und Bankmanager
 Hans Kloss (Maler) (1938–2018), deutscher Maler und Grafiker

Hans Kloss ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Hans Kloss, Agent in Sekunden entscheiden, polnische Fernsehserie (1968)
 Hans Kloss, Agent in Hans Kloss – Spion zwischen den Fronten, polnischer Film von Patryk Vega (2012)